Первенство Европы среди молодежи по вольной борьбе 1982 года прошло в Лейпциге (ГДР).

Медалисты

Вольная Борьба (Мужчины)

Командный зачёт

Ссылки 
 https://uww.org/database 

1982 год в вольной борьбе